Париано — фамилия:

 Париано, Василий Гаврилович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1619; 26 ноября 1804.
 Париано, Константин Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 4610; 16 декабря 1831.